Fun and Games – film del 1971 diretto da Ray Austin
Fun and Games – film del 1973 diretto da Mervyn Nelson
Fun and Games – film tv del 1980 diretto da Paul Bogart (alias Alan Smithee)